

Geografia 
 Les Alliés – comune francese nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea

Giochi 
 Axis & Allies – gioco da tavolo strategico per 2-5 giocatori
 Kirby Star Allies – videogioco a piattaforme della serie Kirby per la console Nintendo

Altro 
 International Allies Football Club – squadra di calcio africana del Ghana
 Violent Allies – album in studio del gruppo 10 Years